Республиканская Футбольная Группа «А» 1979/1980 () — 56-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1979/1980
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1979 году
Спорт в Болгарии в 1980 году